Nematinus är ett släkte av steklar som beskrevs av Sievert Allen Rohwer 1911. Nematinus ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bladsteklar
Nematinus